В одиночному розряді тенісного турніру Australian Indoors 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Даянн Балестрат 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Пем Шрайвер (переможниця)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Алісія Молтон (півфінал)

 Джиджі Фернандес (півфінал)
 Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Розалін Феербенк (чвертьфінал)
 Енн Генрікссон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Australian Indoors